Posedlost může být:

posedlost – lidská vlastnost (druh obsese)
posedlost – v křesťanství stav někoho posedlého ďáblem či démonem, který lze odstranit exorcismem

audiovizuální dílo
Posedlost (Star Trek) – osmnáctý díl druhé řady seriálu Star Trek
Posedlost (film, 1943) – italský film z roku 1943, režie Luchino Visconti
Posedlost (film, 1981) – francouzsko-německý film z roku 1981
Posedlost (film, 1992) – francouzsko-britský film z roku 1992
Posedlost (film, 2002) – americký film z roku 2002
Nebezpečná posedlost – americký film z roku 2009, režie Simon Sandquist

Externí odkazy